

Філіпповське сільське поселення — сільське поселення, Кіржацький район, Владимирська область
 Філіпповське сільське поселення — сільське поселення, Кірово-Чепецький район, Кіровська область